Kretschmer es un apellido que puede estar referido a:

Personas 
 Ernst Kretschmer (1888-1964), médico psiquiatra y neurólogo alemán, que en 1929 estuvo nominado al Premio Nobel de Fisiología o Medicina.
 Ernst Kretschmer (1951-), profesor de lingüística en la Universidad de Módena y Reggio Emilia (en italiano: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - UNIMORE), en Italia.
 Gero Kretschmer (1985-), tenista profesional alemán.
 Otto Kretschmer (1912-1998), capitán de submarinos alemán de la Segunda Guerra Mundial, que por sus actuaciones durante la misma recibió varios reconocimientos y condecoraciones por sus acciones de combate, y que posteriormente ocupó altos cargos en la Marina Alemana (RFA) y la OTAN.
 Peter Kretschmer (1992-), deportista alemán que compite en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas.

Referencias